Schwarzerberg bezeichnet:

 Schwarzerberg (Trostberg), Ortsteil der Gemeinde Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:

 Schwarzer Berg
 Schwarzenberg
 Schwarzberg